Padangpanjang (Jawi: ڤادڠ ڤنجڠ) ist eine indonesische Stadt (Kota) in der Provinz Sumatra Barat im Westen der Insel Sumatra.

Geographie 

Die Stadt mit ihren knapp 60.000 Einwohnern liegt etwa 80 km nördlich der Provinzhauptstadt Padang und rund 500 km südlich von Medan, dem Hauptort Sumatras.
Etwa 20 km nordöstlich Richtung Bukittinggi befindet sich der aktive Vulkan Marapi, etwa 20 km südöstlich Richtung Sawahlunto die Zeche Ombilin. 
In unmittelbarer Nähe zu Ombilin, die von der niederländischen Kolonialmacht im 19. Jahrhundert eingerichtet wurde und seit 2019 zum UNESCO-Welterbe gehört, ereignete sich im März 2007 ein starkes Erdbeben.

An einem Wasserfall westlich der Stadt befindet sich der Typenfundort der Skorpionart Heterometrus liophysa.

Kultur 

In Padang Panjang befindet sich das Kulturzentrum der Minangkabau, die größten noch existierenden matrilinearen und matrilokalen Kultur weltweit.

Persönlichkeiten 
 Huriah Adam (1936–1971), Künstlerin
 Rahmah El Yunusiyyah (1900–1969), Politikerin
 Ibu Nurhaida (* 1959), Wirtschaftswissenschaftlerin
 Laila Sari (1935–2017), Komikerin
 Sutan Syahrir (1909–1966), Politiker

Städtepartnerschaft 
Es besteht eine Partnerschaft zu Malakka, .

Weblinks 

 kota-padangpanjang.kpu.go.id Allgemeine Wahlkommission der Republik Indonesien (indonesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Ort auf Sumatra

Geographie (Sumatra Barat)
Kota